Vektor, pojam iz matematike, fizike i njihovih tehničkih primjena
 Vektor (epidemiologija), organizam koji prenosi neku bolest
 Vektor, u genetici i molekularnoj biologiji je naziv za prijenosno sredstvo, koje služi za unos genetičkog materijala u stanicu